Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Bondyra – polski aktor
 Ryszard Bondyra – polski polityk, rolnik